Paroles peut faire référence à :

 Les paroles, le texte d'une chanson
 Paroles, recueil de poèmes de Jacques Prévert
 Paroles, entretiens avec Jean Rouch, filmés par Ricardo Costa